Piraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piraí do Sul (ort), Paraná, 
 Piraí (ort), Rio de Janeiro, 
 Piraí (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar